Shatin kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shatin (ort i Armenien), Vajots Dzor,

Hongkong 

 Sha Tin, distriktshuvudort, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar